Franciszek Potocki – starosta owrucki
 Franciszek Potocki – pisarz ziemski kijowski
 Franciszek Ksawery Potocki (zm. 1731) – starosta sokalski
 Franciszek Salezy Potocki (1700–1772) – wojewoda kijowski, „królik Rusi”
 Franciszek Ksawery Potocki (1775–1835) – sędzia, uczestnik prac kodyfikacyjnych w Królestwie Polskim.
 Franciszek Potocki (1788–1853) – senator Królestwa Polskiego, kolekcjoner
 Franciszek Salezy Potocki (1877–1949) – polityk, działacz społeczny, dziennikarz